Муромское — топоним:

Населённые пункты 
Казахстан
 Муромское — бывшее село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2013 г.

Россия
 Муромское — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Муромское — село в Белогорском районе.

Озёра 
 Муромское — озеро на востоке Московской области, около города Шатура.
 Муромское — озеро в Пудожском районе Республики Карелия.

См. также 
 Муромский